Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1988 werd op 5 en 6 maart in het Medeo te Almaty gehouden.

Titelverdediger was de afwezige Nikolaj Goeljajev, die in het Thialf in Heerenveen wereldkampioen was geworden. Eric Flaim won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1988
Langebaanschaatsen in 1988
Schaatsen in Kazachstan
Schaatsen in de Sovjet-Unie
Sport in Almaty
Schaatsen